Flavell puede hacer referencia a :

 Flavel & Neto, dúo musical francés.

 John H. Flavell (1928-), psico-lógico especializado en el desarrollo cognitivo de los niños.
 Richard Flavell (1945-), biologista inglés y profesor de inmunología.
 Edwin Flavell (1898-1993), soldado inglés que sirvió en ambas guerras mundiales.
 Te Ururoa Flavell (1955-), político neozelandés.
 Jack Flavell (1929-2004), deportista inglés.
 Richard B. Flavell (1943-), biologista británico.